Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Utah 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrici Cláudia Monteiro e Yvonne Vermaak che hanno battuto in finale Amanda Brown e Brenda Remilton-Ward 6-1, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Barbara Jordan /  Elizabeth Smylie (primo turno)
 Ann Henricksson /  Paula Smith (quarti di finale)

 Chris O'Neil /  Pam Whytcross (semifinali)
 Amy Holton /  Kathy Holton (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Utah 1983